4-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1985 году в Калгари (Канада).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Badminton.de: жеребьёвка мужского одиночного разряда

1985
Бадминтон в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде
Бадминтон